Haucourt pode se referir a:
 Haucourt (Oise)
 Haucourt (Pas-de-Calais)
 Haucourt (Seine-Maritime)

Desambiguações de topônimos